Матјаж Турк (Метлика, 25. август 1938) је био југословенски и словеначки глумац.

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1968. || Сунчани крик || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Црвено класје || /
|-
| 1971. || Последња станица || /
|-
| 1977. || То со гади || Прометник
|-
| 1978. || Кад јагоде зру || Нејцов отац
|-
| 1978. || Прослава пролећа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Расељено лице || /
|-
| 1984. || Алал такво сунце || Професор математике
|-
| 1985. || Наш човек || /
|-
| 1987. || Деж (кратки филм)|| /
|-
| 1989. || Ветар у мрежи || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1993. || -{Death Train}- (ТВ филм)|| Италиан Доцтор
|-
| 1995. || Експрес, Експрес || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2013. || Двојина || Ман он тоилетте
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Словеначки глумци
Југословенски глумци